Hadewig, een meisjesnaam
 Hedwig (kloosterlinge) of Hedwig van Silezië, een rooms-katholiek heilige, met een naamdag in oktober
 Hedwig van Polen, een rooms-katholiek heilige en koningin van Polen
 Hedwig (Harry Potter), de sneeuwuil van het film- en boekpersonage Harry Potter
 Hedwig Village, een plaats in Texas
 Hedwig Marga de Fontayne, het hoofdpersonage uit de roman Van de koele meren des doods
 Hedwig van Saksen, de moeder van Hugo Capet
 Hedwig Eleonora van Sleeswijk-Holstein-Gottorp
 Hedwig Elisabeth van Palts-Neuburg
 Hedwig Elisabeth Charlotte van Holstein-Gottorp
 Hedwig van Nordgau
 Hedwig van Oostenrijk
 Hedwig von Sierstorpff

Personen met die achternaam 
Johannes Hedwig, (1730-1799), een Duits botanicus en medicus